Guararema — município do estado de São Paulo
Guararema (Nova Venécia)
Colônia Anarquista de Guararema
Rio Guararema

Desambiguações de topônimos